Финальный турнир XXIV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд прошёл в двух городах Катара с 15 января по 1 февраля 2015 года. Это второй чемпионат, который проходил на Ближнем Востоке (первый был организован в Египте в 1999 году).

Сборная Франции пятый раз в истории выиграла золото. Сборная Катара завоевала свои первые награды чемпионата мира. Сборная Польши выиграла свою 4-ю медаль чемпионатов мира.

Города и арены 
Решение о предоставлении Катару права провести чемпионат было озвучено 27 января 2011 года в Мальмё. Турнир принимает столица Катара Доха и недавно построенный город Лусаил. Матчи проходят в трёх спортивных комплексах.

Квалификация 
В квалификации не участвовали представляющая страну-организатора сборная Катара и действующий чемпион мира сборная Испании. 22 путёвки в финальную стадию чемпионата были разыграны на континентальных первенствах и европейском отборочном турнире.

Сборная Австралии была лишена права выступления в финальном турнире чемпионата мира из-за отсутствия собственной конфедерации, признанной Международной федерацией гандбола (IHF). 8 июля 2014 года федерация предоставила wild card сборной Германии как команде, показавшей лучший результат на прошлом чемпионате мира среди тех, что не смогли завоевать путёвку в Катар по итогам отборочного турнира. Жеребьёвка финального раунда состоялась 20 июля в Дохе.

7 ноября 2014 года сборные Бахрейна и ОАЭ отказались от выступления на чемпионате из-за существовавшей напряжённости в политических отношениях между этими государствами и Катаром, который обвинялся ими в поддержке исламистской организации «Братья-мусульмане». Вместо Бахрейна и ОАЭ в число участников были включены Исландия и Саудовская Аравия. В конце ноября, после угасания внешнеполитического конфликта, представители Бахрейна обратились в IHF с просьбой разрешить сборной этой страны сыграть на чемпионате мира, однако международная федерация своего решения не изменила.

Жеребьевка 
Жеребьевка была проведена 20 июля 2014 года в 21:30 по местному времени в Дохе, Катар.

Посев 
Посев команд был опубликован 11 июля 2014 года.

Предварительный раунд 
Расписание матчей было опубликовано 21 августа 2014 года. Новое расписание было опубликовано 12 декабря 2014 года. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Решающий критерий 
Если две или более команд заканчивают групповой этап с одинаковым количеством очков, то их места определяется по следующим критериям:
 количество очков, набранных в матчах между этими командами
 разница мячей в матчах между этими командами
 количество голов, забитых в матчах между этими командами (если более двух команд при завершить одинаковое количество очков)
 разница мячей во всех матчах группы
 количество голов, забитых во всех матчах группового этапа
 жеребьевка

Время начала всех матчей указано по местному времени (UTC+3).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф за 5-8 места

Полуфиналы за 5–8 места

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Кубок президента

Плей-офф за 17-20 места

Плей-офф за 21-24 места

Распределяющие полуфиналы

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

Сетка плей-офф за чемпионство

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт IHF

Чемпионаты мира по гандболу
Январь 2015 года
2015 год в гандболе
Спорт в Катаре в 2015 году
Чемпионаты мира в Катаре
Февраль 2015 года